Oberfläche steht für:

 Flächeninhalt, das Ausmaß einer Fläche im Sinne der Mathematik
 Fläche (Mathematik), die Begrenzung eines dreidimensionalen geometrischen Körpers
 Dekoroberfläche bei Werkstoffen
 Grenzfläche im Sinne der Physik und Chemie eine Phasengrenze
 Erdoberfläche, die äußere Begrenzung der Erde
 in der Technik die zu bearbeitende Materialschicht, siehe Oberflächentechnik
 in der Beschichtungstechnik eine Oberflächenveredelung, siehe Dünne Schichten 
 der Teil eines interaktiven Systems (z. B. von Computern) zum Datenaustausch mit dem Menschen, die Benutzerschnittstelle 

Siehe auch:
 Fläche
 Innere Oberfläche, Freie Oberfläche
 Meeresspiegel
 Oberflächenphysik